Pijlstaart (vogel), de vogel Anas acuta
een nachtvlinder uit de van de familie van de pijlstaarten
pijlstaartje, een libellensoort